Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla Hobart International) van 2012 vond plaats van 8 tot en met 14 januari 2012 in de Australische plaats Hobart. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster Jarmila Gajdošová (vorig jaar ingeschreven als Jarmila Groth) verloor in de kwartfinale van de latere winnares. Het toernooi werd gewonnen door de Duitse kwalificante Mona Barthel. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Belgische Yanina Wickmayer met 6-1 en 6-2. Het was de eerste WTA-titel in Barthels tennisloopbaan.

Dubbelspel – De titelhoudsters Sara Errani en Roberta Vinci namen geen deel aan het toernooi. Het als eerste geplaatste team Lucie Hradecká en Anabel Medina Garrigues strandde al in de tweede ronde (de kwartfinale). Het toernooi werd gewonnen door het Roemeense duo Irina-Camelia Begu en Monica Niculescu. Zij versloegen in de finale de Taiwanese Chuang Chia-jung en de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic met 6-7, 7-6 en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Officiële website
 Toernooischema WTA

Hobart 2012
Hobart